France Haberer (1918-2007), ép. Hamelin, résistante et peintre française ;
 Hanns Haberer (1890-1967), homme politique allemand, ministre ;
 Jean-Yves Haberer (né en 1932), financier français, président de Paribas puis du Crédit lyonnais ;
 Otto Haberer (1866-1941), artiste peintre et décorateur suisse.